Gemeindebezirk Landstrasse (tyska: Landstraße) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Hernals till "3. Bezirk", det 3:e bezirket. Genom stadsdelen går Landstrasser Hauptstrasse, som är dess huvudgata.

Antalet invånare är .

Runt Gemeindebezirk Landstrasse är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Landstrasse är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Wien (förbundsland)